Това е статия за квалификациите за Шампионска лига 2010/11.

Има два потока:
 Шампионски поток, който включва всички вътрешни шампиони, които не се класират автоматично за груповата фаза.
 Нешампионски поток, който включва всички невътрешни шампиони, които не се класират автоматично за груповата фаза.

Всички часове CEST (UTC+2)

Отбори 
Отдолу са 54 отбора (39 в шампионския поток, 15 в нешампионския поток), които участваха в квалификациите, групирани по кръгове. Десетте победителя от плейофите (5 в шампионския поток, 5 в нешампионския поток) се класираха за груповата фаза, за да се присъединят към 22 класирани автоматично. Загубилите в третия квалификационен кръг и в плейофите се класираха за плейофите на Лига Европа и груповата фаза съответно.

Първи квалификационен кръг

Поставяне

Мачове

Първи кръг 

 Бележки
 Отложен поради развалянето на игрището заради дъжд. Санта Колома предлагат алтернатива на 30 юни, но УЕФА награждава Биркиркара с победа 3 – 0 на 1 юли.

Втори кръг 

Биркиркара печели с общ резултат 7 – 3

Рудар Плевля печели с общ резултат 7 – 1
 Бележки
 Игран в Под Горицом, Подгорица, тъй като стадиона на Рудар Плевля, Стадион Градски не успява да покрие критериите на УЕФА.

Втори квалификационен кръг

Поставяне 

*Непоставените отбори от първия квалификационен кръг, които са се класирали за втория квалификационен кръг, приемат коефициента и поставянето на опонентите им от първия квалификационен кръг в това теглене.

Мачове

Първи кръг 

 Бележки
 Игран в Тофик Бахрамов, Баку, тъх като стадион на Интер Баку, Шафа не успява да покрие критериите на УЕФА.

Втори кръг 

Омония печели с общ резултат 5 – 0

Шериф Тираспол печели с общ резултат 3 – 2

Ред Бул Залцбург печели с общ резултат 5 – 1

Дъ Ню Сейнтс печели с общ резултат 4 – 1

Динамо Загреб печели с общ резултат 5 – 4

Литекс Ловеч печели с общ резултат 5 – 0

Актобе печели с общ резултат 3 – 1

Партизан печели с общ резултат 4 – 1

АИК печели с общ резултат 1 – 0

ХЯК Хелзинки печели с общ резултат 2 – 1

Жилина печели с общ резултат 3 – 1

Спарта Прага печели с общ резултат 5 – 0

Дебрецен печели с общ резултат 4 – 3

Лех Познан 1 – 1 Интер Баку. Лех Познан печели с 9 – 8 след дузпи.

Апоел Тел Авив печели с общ резултат 6 – 0

Русенборг печели с общ резултат 2 – 0

БАТЕ печели с общ резултат 6 – 1

 Бележки
 4: Игран на Филип II Арена, Скопие, тъй като стадиона на Ренова, Тетово, не успява да покрие изискванията на УЕФА.
 5: Игран на Кема Стафа, Тирана, тъй като стадиона на Динамо Тирана, Селман Стермаси, не успява да покрие изискванията на УЕФА.
 6: Игран на Спортни Парк, Нова Горица, тъй като стадиона на Копер, ШРК Бонифика не успява да покрие изискванията на УЕФА.
 7: Игран на Под Горицом, Подгорица, тъй като стадиона на Рудар Плевля, Градски стадион, не успява да покрие изискванията на УЕФА.
 8: Игран на Асим Ферхатович Хасе, Сараево, тъй като стадион на Железничар, Гърбавица, не успява да покрие изискванията на УЕФА.

Трети квалфикационен кръг

Поставяне 

*Непоставените отбори от вторя квалфикационен кръг, които са се класирали за третия квалификационен кръг, приемат коефициента и поставянето на техните опоненти от втория квалификационен кръг.

Мачове

Първи кръг 

 Бележки
 9: Игран на Стадионул Стяуа, Букурещ, тъй като стадион на Униря Урзичени, Стадионул Тинеретулуи, не успява да покрие изискванията на УЕФА.
 10: Игран на Рейскорс Граунд, Рексъм, тъй като Дъ Ню Сейнтс местят мача на Парк Хол, за да има повече зрители.
 11: Игран на Жужа Ференк, Будапеща, тъй като стадиона на Дебрецен, Ола Габор Ют, не успява да покрие изискванията на УЕФА.

Втори кръг 

Апоет Тел Авив печели с общ резултат 3 – 1

Андерлехт печели с общ резултат 6 – 1

Партизан печели с общ резултат 5 – 1

Зенит Санкт Петербург печели с общ резултат 1 – 0

Копенхаген печели с общ резултат 3 – 2

Жилина печели с общ резултат 4 – 2

Базел печели с общ резултат 5 – 1

Спарта Прага печели с общ резултат 2 – 0

Шериф Тираспол 2 – 2 Динамо Загреб. Шериф Тираспол печели с 6 – 5 след дузпи.

Йънг Бойс печели с общ резултат 3 – 2

Ред Бул Залцбург печели с общ резултат 5 – 2

Динамо Киев печели с общ резултат 6 – 1

Русенборг спечели с общ резултат 4 – 0

ПАОК 4 – 4 Аякс. Аякс печели с повече голове на чужд терен.

Брага печели с общ резултат 4 – 2

Плейофи

Поставяне

Мачове

Първи кръг

Втори кръг 

Апоел Тел Авив печели с общ резултат 4 – 3

Базел печели с общ резултат 4 – 0

Андерлехт 4 – 4 Партизан. Партизан печели с 3 – 2 след дузпи.

Брага печели с общ резултат 5 – 3

Вердер Бремен печели с общ резултат 5 – 4

Копенхаген 2 – 2 Реозенборг. Копенхаген печели с повече голове на чужд терен.

Жилина печели с общ резултат 3 – 0

Тотнъм печели с общ резултат 6 – 3

Оксер печели с общ резултат 2 – 1

Аякс печели с общ резултат 3 – 2

Източници 

Европейска шампионска лига